Чемпионат Европы по дзюдо 1974 года среди мужчин прошёл 5 мая в Лондоне (Великобритания). В этом же году в Генуе (Италия) прошёл первый пробный чемпионат Европы по дзюдо среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1974
Май 1974 года
1974 год в дзюдо
Спорт в Великобритании в 1974 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
События 5 мая
Чемпионаты Европы в 1974 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по дзюдо в Италии
Спорт в Италии в 1974 году
Международные спортивные соревнования в Генуе
Международные соревнования по дзюдо в Великобритании
Чемпионаты Европы в Великобритании
1974 год в Лондоне